El Gran Premio de Río de Janeiro de Motociclismo de 1999 fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1999. Tuvo lugar en el fin de semana del 22 al 24 de octubre de 1999 en el Autódromo Internacional Nelson Piquet, situado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La carrera de 500cc fue ganada por Norick Abe, seguido de Max Biaggi y Kenny Roberts, Jr.. Valentino Rossi ganó la prueba de 250cc, por delante de Tohru Ukawa y Loris Capirossi. La carrera de 125cc fue ganada por Noboru Ueda, Marco Melandri fue segundo y Emilio Alzamora tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: Kenny Roberts, Jr., 1:52.227
 Vuelta Rápida: Max Biaggi, 1:52.869

Resultados 250cc 

 Pole Position: Olivier Jacque, 1:54.072
 Vuelta Rápida: Valentino Rossi, 1:54.230

Resultados 125cc 

 Pole Position: Marco Melandri, 1:59.490
 Vuelta Rápida: Marco Melandri, 1:59.801

Referencias

Gran Premio de Río de Janeiro de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1999
Deporte en Brasil en 1999